58-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2017 () проводился в городе Сент-Катаринс (Онтарио) c 18 по 26 февраля 2017 года. В Онтарио чемпионат проводился в 13-й раз, в Сент-Катаринс — впервые.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 2017, который состоится в марте 2017 в городе Пекин (Китай), а также выступать под этим наименованием на следующем чемпионате Канады в 2018.

В турнире приняло участие 15 команд: 14 команд, представляющих провинции и территории Канады, и команда-победитель  (как «команда Канады»).

Чемпионом стала (6-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Онтарио (для самой команды, возглавляемой скипом Рэйчел Хоман, это была 3-я победа), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Манитоба (скип Мишель Энглот). Бронзовые медали завоевала «команда Канады» (скип Челси Кэри), победившая в матче за 3-е место команду от провинции Северная Онтарио (скип Криста Маккарвилл).

Рэйчел Хоман, выиграв чемпионат в возрасте 27 лет, стала самым молодым скипом, победившим в трёх чемпионатах Канады (Сандра Шмирлер выиграла третий чемпионат в 33 года, Конни Лалибёрте в 35 лет).

Формат соревнований 
Квалификация:
Начиная с , автоматическую путёвку в основной турнир получают только 11 лучших команд предыдущего чемпионата. Остальные команды играют в предварительном квалификационном турнире () за двенадцатую путёвку в основной турнир. Сначала они играют между собой по круговой системе в один круг, а затем две лучшие играют между собой в финале квалификации.

Основной турнир:
На первом, групповом этапе 12 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают (с 2010) проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о тренерах взяты из)

Результаты соревнований 
Время начала матчей указывается по UTC−5.

Квалификация 
Начиная с чемпионата 2015, автоматическую путёвку в основной турнир получают только 11 лучших команд предыдущего чемпионата. Остальные команды играют в предварительном квалификационном турнире () за двенадцатую путёвку в основной турнир. Сначала они играют между собой по круговой системе в один круг, а затем две лучшие играют между собой в финале квалификации.

Турнирная таблица после завершения группового этапа

Сессия 1. 16 февраля, 18:30

Сессия 2. 17 февраля, 8:00

Сессия 3. 17 февраля 16:00

Финал

18 февраля, 14:30

Групповой этап 
Турнирная таблица после окончания группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф

Сессия 1. 18 февраля, 14:30

Сессия 2. 18 февраля, 19:30

Сессия 3. 19 февраля, 9:30

Сессия 4. 19 февраля, 14:30

Сессия 5. 19 февраля, 19:30

Сессия 6. 20 февраля, 14:30

Сессия 7. 20 февраля, 19:30

Сессия 8. 21 февраля, 9:30

Сессия 9. 21 февраля, 14:30

Сессия 10. 21 февраля, 19:30

Сессия 11. 22 февраля, 9:30

Сессия 12. 22 февраля, 14:30

Сессия 13. 22 февраля, 19:30

Сессия 14. 23 февраля, 9:30

Сессия 15. 23 февраля, 14:30

Сессия 16. 23 февраля, 19:30

Сессия 17. 24 февраля, 9:30

Плей-офф

Четвертьфиналы 
1-я команда против 2-й

24 февраля, 19:30

3-я команда против 4-й

25 февраля, 14:30

Полуфинал 
25 февраля, 19:30

Матч за 3-е место 
26 февраля, 14:30

Финал 
26 февраля, 19:30

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 2017 и чемпионате Канады 2018 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)
* — учитывая 4 матча команды Северо-Западных территорий в предварительной квалификации

Награды 

 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Приз самому ценному игроку имени Сандры Шмирлер
(см. :en:Sandra Schmirler Most Valuable Player Award)

Награда присуждается «самому ценному игроку» (MVP), показавшему на групповом этапе наилучшую игру, по мнению представителей средств массовой информации, освещавших чемпионат.

Приз получила Рэйчел Хоман (Онтарио).

 Приз имени Мардж Митчелл за спортивное мастерство
(см. :en:Marj Mitchell Sportsmanship Award)

Приз присуждён Кэрри Галуша (Северо-Западные территории).

 Joan Mead Builder Award
Приз получила Уэнди Морган — менеджер программы и руководитель направления кёрлинга на колясках, внесшая большой вклад в победы кёрлингистов-колясочников на трёх Паралимпийских играх. Также в течение долгого времени тренер команды Дженнифер Джонс.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Страница официальной ежедневной газеты чемпионата HeartChart (PDF, всего 9 выпусков)
 Выпуск 1, 18 февраля
 Выпуск 2, 19 февраля
 Выпуск 3, 20 февраля
 Выпуск 4, 21 февраля
 Выпуск 5, 22 февраля
 Выпуск 6, 23 февраля
 Выпуск 7, 24 февраля
 Выпуск 8, 25 февраля
 Выпуск 9, 26 февраля

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2017

2017
Спорт в Канаде в 2017 году
Спортивные соревнования в Сент-Катаринсе